Серена Вилијамс је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Викторију Азаренку са 7:5, 6:7, 6:1.

Носиоци

 'Серена Вилијамс (победница)
 Викторија Азаренка (финале)
 Агњешка Радвањска (четврто коло)
 Сара Ерани (друго коло)
 Ли На (полуфинале)
 Каролина Возњацки (треће коло)
 Петра Квитова (треће коло)
 Анџелик Кербер (четврто коло)
 Јелена Јанковић (четврто коло)
 Роберта Винчи (четвртфинале)
 Саманта Стосур (прво коло)
 Кирстен Флипкенс (прво коло)
 Ана Ивановић (четврто коло)
 Марија Кириленко (треће коло)
 Слоун Стивенс (четврто коло)
 Забине Лизики (треће коло)

 Доминика Цибулкова (прво коло)
 Карла Суарез Наваро (четвртфинале)
 Сорана Крстеа (друго коло)
 Нађа Петрова (прво коло)
 Симона Халеп (четврто коло)
 Јелена Веснина (друго коло)
 Џејми Хамптон (треће коло)
 Јекатерина Макарова (четвртфинале)
 Каја Канепи (треће коло)
 Ализе Корне (треће коло)
 Светлана Кузњецова (треће коло)
 Мона Бартел (друго коло)
 Магдалена Рибарикова (прво коло)
 Лора Робсон (треће коло)
 Клара Закопалова (прво коло)
 Анастасија Пављученкова (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2013.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно